Adolf Cieślik – polski polityk
 Gerard Cieślik – polski piłkarz
 Jan Cieślik – polski wojskowy
 Jerzy Cieślik – polski ekonomista
 Klaudia Cieślik – polska judoczka
 Mariusz Cieślik – polski dziennikarz i pisarz
 Marzena Cieślik – polska modelka, Miss Polonia 2006
 Paweł Cieślik – polski biskup rzymskokatolicki, teolog
 Paweł Cieślik – polski kolarz
 cieślik (ptak) (Cichlocolaptes leucophrus) – gatunek ptaka z rodziny garncarzowatych